Maldon steht für:

 Maldon, Ort in Essex, England
 Maldon District, District in Essex, England
 Maldon (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Maldon (Victoria), Ort in Victoria, Australien
 Maldon (Western Australia), Ort in Western Australia, Australien

Siehe auch:
 Malden